Junge Rechte ist:

 der deutsche Name der norwegischen Jugendorganisation Unge Høyre, die der Partei Høyre angegliedert ist
 ein alter heute ungebräuchlicher Begriff für die Anhänger der Neuen Rechten
 Junge Rechte (DVU), Jugendorganisation der DVU